Nikolaj Davydenko e Denis Istomin erano i detentori del titolo, ma Davydenko si è ritirato dal tennis professionistico. Istomin ha giocato con Aleksandr Kudrjavcev e sono stati battuti al primo turno.
Marcus Daniell e Artem Sitak hanno battuto in finale Dominic Inglot e Florin Mergea per 3-6, 6-4, [16-4].

Teste di serie

  Dominic Inglot /  Florin Mergea  (finale)
  Philipp Oswald /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

  Mate Pavić /  André Sá (primo turno)
<li>  Colin Fleming /  Jonathan Marray (quarti di finale)

Wildcard

  Laurent Lokoli /  Alexander Zverev (primo turno)

  Dorian Descloix /  Gaël Monfils (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Open Sud de France 2015
ATP World Tour 2015